Проект активное долголетие — проект, реализуемый в Приморском крае (начиная с 2015 года), а также в других субъектах Российской Федерации в рамках федерального и регионального проектов «Старшее поколение», который в свою очередь входит в национальный проект «Демография».

Целью проекта является формирование и развитие мотивации граждан пожилого возраста на продление активного образа жизни.

Возникновение и развитие понятия активного долголетия 
Впервые понятие активного долголетия было сформулировано в 2002 г. в Рамочной стратегии активного долголетия ВОЗ. Оно определялось как «процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с целью улучшения качества его жизни в ходе старения».(ВОЗ, Сто пятнадцатая сессия, 4 апреля 2002 г., Международный план действий по проблемам старения: доклад об осуществлении).

Основные принципы активного долголетия были включены в итоговый документ второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения — Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. (Принят второй Всемирной ассамблеей по проблемам старения, Мадрид, 8-12 апреля 2002 года).

В соответствии с рамочной стратегией ВОЗ залогом качественного продления периода активного долголетие является одновременная реализация мероприятий по трём основным направлениям:

Многоуровневый характер политики активного долголетия означает осуществление соответствующих мер политики на местном, региональном, национальном и международном уровнях.
Дальнейшее развитие Рамочная стратегия активного долголетия получила в 2012 г. в ходе второго цикла обзора и оценки осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года и
проведения Европейского года активного старения и солидарности поколений.
Результаты проведения Европейского года активного старения и солидарности поколений показали, что политика содействия активному долголетию должна осуществляться параллельно в трех основных областях:

Концепция политики активного долголетия в России 
Единая концепция активного долголетия была впервые сформулирована в научно-методологическом докладе рабочей группы НИУ ВШЭ, который был представлен в Москве в 2020 году на XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Концепция разработана на период до 2034 года.
Ключевая мысль концепции — четкое видение того, что условия для качественной жизни граждан старшего возраста закладываются в молодые годы: это касается здорового образа жизни, физической активности, профилактики заболеваний, непрерывного образования, стратегий формирования доходов и сбережений.
Концепция определила основополагающе приоритеты развития активного долголетия в Российской Федерации
 

1.Здоровье граждан старшего поколения — обеспечение граждан всех возрастов на протяжении всей жизни максимально полным потенциалом здоровья, понимаемым в соответствии с определением ВОЗ как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней». Для этого предполагается реализация комплексных мер на всех уровнях государственного управления по следующим направлениям:

2. Обеспеченная и достойная жизнь в старшем возрасте — создание условий для обеспеченной и достойной жизни для граждан старшего поколения независимо от их пола, возраста, состояния здоровья и способности обслуживать себя. Среди основных задач в этом направлении:
 борьба в эйджизмом (дискриминацией по возрасту);
 продвижение нового понимания старения, основанного на отказе от прежнего, отжившего восприятия граждан старшего поколения как обузы;
 развитие финансовой грамотности, навыков финансового планирования среди молодежи, лиц среднего и старшего возраста, разработка и реализация бесплатных образовательных программ для граждан старшего возраста;
 сохранение и расширение посильной оплачиваемой занятости и удлинение её сроков;
 регулярная индексация пенсионных выплат и увеличение размера пенсий в реальном выражении;
 поддержание предпринимательских инициатив граждан старшего поколения, особенно в социальном предпринимательстве, создание системы налоговых стимулов для предпринимательской деятельности граждан старшего поколения.
 построение качественной системы заботы и ухода, охватывающей всех нуждающихся в уходе независимо от возраста и наличия ухаживающих родственников;
 переход от заявительного к выявительному принципу оказания социальных услуг, особенно в системе долговременного ухода;

3. Активность и участие в жизни общества — вовлечение граждан старшего возраста в общественную жизнь посредством их экономической, трудовой, социальной и политической активности. Среди основных задач по данному направлению:
 сохранение и увеличение занятости в старшем возрасте: разработка и внедрение мер государственной политики, способствующих росту предложения труда со стороны работников старшего возраста и стимулирующих спрос на работников старшего возраста, в том числе путем предоставления субсидий;
 развитие системы непрерывного образования и повышения профессиональной квалификации: предложение широкого спектра образовательных программ для взрослого населения, разработка и внедрение механизмов стимулирования работников к повышению квалификации;
 укрепление межпоколенных взаимодействий: создание площадок для общения и отдыха лиц разных возрастов с учётом их интересов и потребностей; клубов для всех возрастов, развитие волонтерства в школах для помощи гражданам старшего поколения, внедрение практики комфортного совмещения оплачиваемой занятости и ухода не только за детьми, но и за внуками, а также за больными родственниками или гражданами старшего поколения с ограничениями в жизнедеятельности (введение гибкого графика работы, сокращенного рабочего дня, дополнительных отгулов, выходных или отпускных дней для лиц, осуществляющих уход);
 расширение каналов распространения информации о возможности включения граждан старшего поколения в общественную и досуговую деятельность, развитие различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем участия граждан в проводимых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих достижений, развитие транспортной и финансовой доступности общественных и досуговых мероприятий для граждан старшего поколения;
 развитие волонтерского движения: организация грантовых конкурсов для НКО, занимающихся волонтерством в отношении граждан старшего поколения и/или работающих с волонтерами старшего возраста;
 улучшение качества жизненной среды граждан старшего поколения: развитие транспортной инфраструктуры, в том числе общественного транспорта, междугороднего сообщения с удаленными районами, благоустройство территорий, совершенствование инфраструктуры имеющегося фонда жилья и социально значимых объектов, развитие и внедрение концепции «Умного дома».
В сентябре 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о создании рабочей группы совместно с экспертным сообществом по подготовке Концепции политики активного долголетия. По ее словам, «термин «активное долголетие» стал устойчивым, но тем не менее, нигде пока это нормативно не определили, что мы к нему относим, и какова наша целостная политика в этой части». Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова отметила, что Концепция должна решить две цели – продление достойной жизни пожилых граждан, а также адаптацию общества к демографическим изменениям, а приоритетными задачами должны стать здоровье в старшем возрасте, достойная жизнь в старшем возрасте и активное участие в жизни общества.

Реализация проекта «Активное долголетие» в Приморском крае 
Проект «Активное долголетие» реализуется в Приморском крае с 2015 года. Он включает в себя ряд программ спортивно-оздоровительного, туристического направления, программы профессиональной переподготовки, систему долговременного ухода. С целью продления активного долголетия, преодоления социальной изоляции для граждан старшего поколения в крае организованы специальные клубы  по интересам спортивных и творческих направлений.

Клубы по интересам для граждан старшего поколения 
Большинство клубов организованы социальными работниками и действуют на базе Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее — КГАУСО «ПЦСОН»). В рамках проекта в учреждении осуществляют деятельность порядка 50 клубов  по интересам («Добрые встречи», «Школа безопасности», «Школа православия», «Академия здоровья», «Путешественник», «Долгожитель», «Гармония», «Уют», «Оптимист» и т. д.). Ряд клубов и кружков открыты в крае при поддержке общественных некоммерческих организаций.
Полный перечень клубов и мероприятий, реализуемых в Приморском крае для граждан пожилого возраста в рамках проекта «Активное долголетие» можно найти на сайте «Активное долголетие в Приморском крае»].

Бесплатные образовательные программы для граждан старшего поколения 
Одно из важных направлений проекта, которое реализуется в крае наряду с организацией досуга и вовлечения граждан старшего поколения в социальную жизнь — обеспечение возможности профессионального обучения граждан старшего поколения.

С 2014 года на базе КГАУСО «ПЦСОН» реализуется национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн» , которая предусматривает бесплатное обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности, способствует преодолению социальной изоляции и одиночества, сохранению трудового и интеллектуального потенциала пожилых людей, восстановлению связи поколений. В план обучения включено не только ознакомление с основами работы в текстовых и табличных редакторах, но и пользование всемирной сетью «Интернет», электронной почтой, социальными сетями, программой Skype, порталом государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и ГИС ЖКХ(). В рамках проведения компьютерных курсов специалистами «Сбербанка» проводятся занятия по финансовой грамотности пожилых слушателей.

Обучение проводится совместно с Приморской региональной общественной организацией содействия развитию экологических и культурных программ «Восток» при поддержке Фонда президентских грантов.
Для граждан старшего поколения на базе КГАУСО «ПЦСОН» бесплатно действует также «Школа безопасности». Занятия в «Школе безопасности» направлены на повышение стрессоустойчивости пожилых людей, обучение практическим навыкам поведения в экстремальных ситуациях и методам защиты, позволяющим минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях.

С 2019 года на базе КГБУ «Приморский центр занятости населения» в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» началась реализация специальных программ профессиональной подготовки и переобучения граждан предпенсионного возраста. В 2020 году охват категорий, которые могут бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию, был значительно расширен — в него вошли не только граждане предпенсионного возраста, но и жители края старшего поколения в возрасте 50 лет и старше. В настоящее время реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному образованию по линии КГБУ «Приморский центр занятости населения» приостановлена и перенесена на 2021 год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции.

Волонтёрская деятельность граждан старшего поколения 
Проект Активное долголетие направлен также на привлечение граждан пенсионного возраста на добровольческую волонтерскую деятельность.
В Приморском крае развивается уникальное направление «Cеребряный волонтер» , которое позволяет гражданам старшего поколения проявить себя, реализовать свой потенциал в общении и стремлении быть социально полезными, оказывать безвозмездную помощь людям, нуждающимся в ней, обрести новые смыслы жизни, получить новые знания и почувствовать себя в новых социальных ролях.

Система долговременного ухода в Приморском крае 
Одним из главных направлений, входящих в структуру национального проекта «Демография» является программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
В рамках программы организована работа по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельских местностях, в медицинские организации для проведения дополнительного скрининга на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
В рамках программы в планах проведение профилактики ранних когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста и профилактики падений и переломов.

В КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» организовано обучение граждан в «Школе по обучению навыкам родственного ухода за инвалидами» с целью профилактики попадания пожилых граждан в дома-интернаты и обеспечения пребывания их в привычной среде с сохранением имеющейся коммуникации.

К уходу за пожилыми гражданами и инвалидами активно привлекаются волонтерские и добровольческие движения, включая инклюзивное волонтёрство.

Сайт проекта «Активное долголетие в Приморском крае» 
В 2020 году в Приморском крае запущен сайт проекта Активное долголетие.
На сайте можно найти полную информацию о мероприятиях, о клубах и кружках по интересам для граждан старшего поколения, которые действуют в различных населенных пунктах края, полезные статьи и не только.
Отдельный раздел сайта посвящен движению, которое объединило инициативных пенсионеров во всем крае — «Серебряные добровольцы» . Сегодня в их рядах насчитывается уже более 800 приморцев старшего возраста. При желании каждый может связаться со специалистом по указанному в разделе телефону и стать организатором движения в своем районе или присоединиться к уже существующему клубу.

Литература

Примечания 

Социальные проекты
Социальная сфера
Образовательные программы
Национальные проекты